

Brasil
 Forte de Santa Catarina do Cabedelo — no estado da Paraíba

Espanha 
 Forte de Santa Catarina (Cádis)

Portugal 
Continente
 Forte de Santa Catarina — na Figueira da Foz
 Forte de Santa Catarina (Portimão)

Açores
 Forte de Santa Catarina (Lajes do Pico) — na ilha do Pico
 Forte de Santa Catarina (Cabo da Praia) — na ilha Terceira
 Forte de Santa Catarina das Mós — na ilha Terceira
 Forte de Santa Catarina (Santa Cruz da Graciosa) — ilha Graciosa

Desambiguações de construções